Dhruva (mythologie), in de hindoeïstische mythologie een koning die de god Vishnu volgt;
Dhruva (Rashtrakuta) (780 - 793), koning van het Rashtrakutarijk.